Jiří, vévoda sasko-meiningenský,  Georg (III.), Prinz von Sachsen-Meiningen (11. října 1892 – 6. ledna 1946) je někdejší hlava dynastie sasko-meiningenské, a to od roku 1941 až do své smrti.

Život 

Vévoda Jiří se narodil v Kasselu jako nejstarší syn vévody Fridricha a hraběnky Adély z Lippe-Biesterfeldu (1870–1948). Jeho otec byl syn vévody Jiřího II. a jeho matka dcera hraběte Arnošta z Lippe-Biesterfeldu.

Jiří vystudoval právo na univerzitách v Univerzita Ludvíka Maxmiliána v Mnichově a Jeně.

Jiří byl nucen přerušit svá studia kvůli službě v první světové válce a bojů se zúčastnil v hodnosti kapitána jízdního pluku. Jeho strýc Bernard III. abdikoval 10. listopadu 1918 po revoluci v Německu, kdy došlo ke zrušení monarchií v Německu. Po válce dokončil svá právnická studia a nějaký čas sloužil jako zástupce soudu města Hildburghausen ve svobodném statě Durynsko. 1. května 1933 vstoupil do NSDAP, kde se stal jejím členem č. 2 594 794.

Potomstvo 
22. února 1919 se ve Freiburgu oženil s Klárou Marií hraběnkou z Korffu (1895–1992), dcerou hraběte Alfreda z Korffu, a jeho ženy Heleny, roz. sv. paní von Hilgers, sestrou Heleny Alžběty z Isenburgu.

Společně měli čtyři potomky:
 1. Antonín Oldřich (23. 12. 1919 Jena – 20. 5. 1940 Albert), padl ve druhé světové válce, svobodný a bezdětný
 2. Fridrich Alfréd (5. 4. 1921 Jena – 18. 9. 1997), kartuziánský mnich a jako nejstarší žijící potomek souhlasil s převedením následnictví a s vyloučením jeho osoby ve prospěch svého strýce Bernarda
 3. Marie Alžběta (18. 12. 1922 Jena – 31. 3. 1923 tamtéž)
 4. Regina (6. 1. 1925 Würzburg – 3. 2. 2010 Pöcking)
 ⚭ 1951 Otto von Habsburg (20. 11. 1912 Reichenau an der Rax – 4. 7. 2011 Pöcking)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Jiří Sasko-Meiningenský
Jiří Sasko-Meiningenský
Váleční zajatci
Narození 11. října
Narození v roce 1892
Narození v Kasselu
Úmrtí 6. ledna
Úmrtí v roce 1946
Úmrtí ve Vologdské oblasti
Muži
Sasko-meiningenští vévodové